Illarion Wassiltschikow steht für:

* Illarion Wassiljewitsch Wassiltschikow (1776–1847), russischer General und Staatsmann
 Illarion Illarionowitsch Wassiltschikow (1805–1862), russischer Generalgouverneur